Plaats in Indonesië
 Sidokaton (Gisting), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Sidokaton (Kudu), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java